Патакуера има више значења:

 Патакуера (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Патакуера (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику